Агва де ла Вирхен има више значења:
  Агва де ла Вирхен (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Агва де ла Вирхен (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва де ла Вирхен, Јуту (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику